A Washington Capitals egy profi jégkorongcsapat az észak-amerikai National Hockey League-ben. A 2010–2011-es szezonjuk a csapat alapítása óta a 36.

Előszezon

Alapszakasz

Divízió tabella

Konferencia tabella

Játékos keret

Mérkőzések

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás

Keleti Konferencia negyeddöntő: Washington Capitals vs. New York Rangers

Keleti Konferencia elődöntő: Washington Capitals vs. Tampa Bay Lightning

Játékos statisztikák

Alapszakasz kanadai táblázat

Alapszakasz kapus statisztikák

Díjak, események, rekordok

Díjak

Mérföldkövek

Rekordok

A 2010-es draft

A Washington Capitals a 2010-es NHL-drafton az alábbi játékosokat választotta ki:

Források
A csapat hivatalos oldala
Mezőnyjátékosok alapszkasz kanadai táblázata
Játékosok alapszakasz kanadai táblázata
Kapusok alapszkasz táblázata
Mezőnyjátékosok rájátszás kanadai táblázata
Kapusok rájátszás táblázata

NHL